Aldatz és una localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun, a la comarca de Leitzaldea de la Merindad de Pamplona. Es troba a 27 km de Pamplona.

La població era de 130 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 15,48 hab/km² i una superfície de 8,4 km².

Referències 

Geografia de Navarra